Garamszegi ist der Familienname folgender Personen:

 László Garamszegi (* 1978), ungarischer Radrennfahrer
 Yvonne Meusburger-Garamszegi (* 1983), österreichische Tennisspielerin